Weltliga bezeichnet:
 Islamische Weltliga
 Volleyball-Weltliga
 Weltliga (Wasserball)

World League bezeichnet:
 World League eSport Bundesliga
 World League of American Football
 World Pool League
 FIH Hockey World League

Siehe auch:
 Weltmeisterschaft
 Weltspiele